Didierjean est un patronyme français typique du département des Vosges en région Lorraine.

Onomastique 
Didierjean était à la fin du Moyen Âge soit un nom de baptême suivi du nom de famille, écrit Didier JEAN, soit un double nom de baptême (un double prénom), écrit Didier Jean. À l'époque où les gens cherchaient des solutions pour différencier les individus d'une même famille ou d'un même village, les surnoms se sont imposés en plus des noms de baptême (prénoms) jusqu'à devenir des noms de famille, hérités le plus souvent du père (patronymes), ou, rarement, de la mère (matronymes), ceci entre le  et le . Didierjean pouvait alors être un surnom donné à une branche familiale, dont le père portait le nom de baptême Didier et le nom Jean, ou dont le père portait les deux noms de baptême Didier et Jean, ou dont un ancêtre s'appelait Didier et un autre Jean. Les nouveau-nés prenaient alors un autre nom de baptême, comme par exemple Demenge. L'enfant s'appelait alors Demenge Didierjean.

L'exemple suivant tiré des archives départementales des Vosges sur la commune de La Chapelle-devant-Bruyères, montre ce type de généalogie :
 Claudel DIDIER JEAN, le père (né en 1600)
 Anthoine Claudel DIDIERJEAN, le fils (né vers 1620)

Le patronyme Didierjean, construit par assemblage de deux prénoms, est loin d'être un cas isolé de ce type dans les Vosges : on trouve également, parmi les plus connus et les plus fréquents , Humbertclaude et , et parmi des noms plus rares Mangeonjean, Claudepierre, , Clémentdemange, Clémentclaudel, Clémentmansuy, Colinmathieu, Colincharles, Demangeclaude, , Didiergeorges, Jeanrenaud, Fleurentdidier, Jeanrenaud, Gérardgeorges, Thiebautgeorges, Thiebaultgeorges et Goerycolas.

Surnoms patois dans les Hautes-Vosges 
Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, les haut-vosgiens vivant en milieu rural assez isolé avaient l'habitude de se donner des surnoms pour différencier les familles dans les villages. En effet, le nombre de patronymes et de prénoms était faible — ceci sous-entendant une consanguinité conséquente dans ces vallées —: à La Bresse par exemple, quelques noms de familles dominent très largement les autres numériquement (Perrin, Mougel, Poirot, Pierrel, Claudel, Claudon, Demange, Grandemange, Humbertclaude, Didierlaurent ...), ainsi que quelques prénoms traditionnels (Émile, Ernest, Jean, Louis, Paul, Joseph, André, Charles ...). Il arrivait fréquemment que dans un même village, de nombreuses personnes d'une génération donnée portent le même nom et le même prénom, en plus du fait qu'ils exerçaient presque tous le même métier d'agriculteur. L'exemple suivant tiré d'un étude généalogique de l'ensemble de la population de La Bresse montre 13 personnes nées Émile Mougel à la Bresse entre 1861 et 1903 qui ont donc cohabité au même moment dans un même espace social, entraînant une grande confusion entre individus. 

Un système de surnoms était donc inévitable pour reconnaître les individus dans les conversations. Dans les Hautes-Vosges, cela a consisté à donner à une branche familiale un surnom composé de deux prénoms d'ancêtres accolés (ou plus) sous forme de diminutif en patois vosgien, comme par exemple Tétin Tanasse (Célestin Athanase).

L'utilisation ancestrale de ces surnoms cumulatifs, née au  et au , désormais lointaine et tombée en désuétude, reste pourtant ancrée aujourd'hui encore dans les habitudes des anciens dans les hautes vallées vosgiennes.

Voici quelques exemples de noms patois vosgiens de La Bresse, le prénom le plus à droite étant généralement celui de l'ancêtre le plus éloigné :
 famille Élophe Djâques (Élophe 1793, fils de Jacques 1744), surnom patois d'une des familles Demange
 famille Yan Minique (Jean 1789, fils de Dominique 1750), surnom patois d'une des familles Didierlaurent
 famille Louis Zidor Colon Colas Djozon (Louis fils d'Isidore, fils de Colon (Nicolas), fils de Colas (Nicolas), fils de Djozon (Joseph), surnom patois d'une des familles Remy

En conclusion, les patronymes construits sur des prénoms accolés (comme Didierjean, Didierlaurent, Humberclaude ou Jeangeorges) répondent au même principe de construction que celui utilisé pour les surnoms patois vosgiens.

Personnalité 
 Claude Suzanne Didierjean Jouveau, née Claude Suzanne Didierjean le  à Épinal, une militante et essayiste française spécialisée dans l’allaitement et le maternage.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien